Сталь-2:

 «Сталь-2» — советский ближнемагистральный пассажирский самолёт.
 «Сталь-2» — украинский футбольный клуб с города Алчевска Луганской области.

См. также